Сето () — протока.

Топоніми 
Сето — місто в Японії, у префектурі Айті.
Сето — поширена назва районів у містах, містечках і селах Японії.

Кераміка 
Сето-які (Сетоська кераміка) — порцелянових вироби з японського міста Сето.
Сето-моно (Сетоські речі) — назва порцелянових виробів у японському регіоні Кінкі.

Пересоналії 
Сето — поширене японське прізвище.

Інше
Внутрішнє море Сето (Внутрішнє море проток) — назва Внутрішнього Японського моря.